Osoby o nazwisku Życińska:
 Józefa Życińska –  polska działaczka niepodległościowa, oficer
 Katarzyna Życińska – polska lekarka

Zobacz także: 
 Wola Życińska – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Wola Życińska – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny